Corsage eller korsage kan syfta på:

 Corsage (knapphålsblomma) – en knapphålsblomma
 Corsage (blusliv) – en axelbandslös korsett eller behå
 Corsage (halssmycke) – ett halssmycke som täcker halsen som en krage och fyller ut urringningen. Ursprungligen ryskt, lanserat som mode under tidigt 1900-tal.
 Korsage – en blomsterbukett som bärs på en kvinnas klänning eller runt hennes handled